Борисоглєбськ, або Борисоглібськ () — російська власна назва на честь перших руських святих Бориса та Гліба.

 Борисоглєбськ — місто в Росії.
 Борисоглібськ — назва Даугавпілса у 1656—1667 роках.
 Борисоглєбськ (авіабаза) — діючий військовий аеродром, розташований у Воронезькій області на схід від однойменного міста.
 Борисоглєбськ-2 — російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення.